Juran ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Sergejewitsch Juran (* 1997), russischer Fußballspieler
 Joseph M. Juran (1904–2008), rumänisch-US-amerikanischer Wirtschaftsingenieur
 Nathan Juran (1907–2002), österreichisch-US-amerikanischer Regisseur
 Sergei Nikolajewitsch Juran (* 1969), russischer Fußballspieler